Doff ist der Nachname von: 

 Neel Doff (1858–1942), niederländische Autorin
 Nicki Doff (* 1963), deutscher Kinderstar
 Sabine Doff (* 1972), deutsche Anglistin und Didaktikerin